Alliance nationale démocratique ou Alliance démocratique nationale est un nom de partis ou coalition de partis politiques dans plusieurs pays :
  aux Bahamas.
 Alliance démocratique nationale en Bosnie-Herzégovine ;
 Alliance démocratique nationale en Inde ;
 Alliance démocratique nationale en Irak ;
 Alliance nationale démocratique au Soudan.